Никола́й Муравьёв:
 Муравьёв, Николай Андреевич (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Муравьёв, Николай Валерианович (1850—1908) — государственный деятель, министр юстиции.
 Муравьёв, Николай Васильевич (1906—1996) — советский и российский краевед, педагог. 
 Муравьёв, Николай Ерофеевич (1724—1770) — государственный деятель, писатель.
 Муравьёв, Николай Константинович (1870—1936) — адвокат, председатель Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.
 Муравьёв, Николай Леонидович (1866—1940) — русский государственный деятель, Полтавский и Московский губернатор.
 Муравьёв, Николай Михайлович (1819—1867) — государственный деятель, губернатор
 Муравьёв, Николай Назарьевич (1775—1845) — государственный деятель, управляющий С. Е. И. В. канцелярией.
 Муравьёв, Николай Николаевич (1768—1840) — общественный деятель, писатель, основатель Московского учебного заведения для колонновожатых.
 Муравьёв, Николай Николаевич (1935—2000) — советский и российский актёр.
 Муравьёв, Николай Савельевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.также Николай Муравьёв — псевдоним поэта и критика Николая Яковлевича Абрамовича (1881—1922).